Никола́й Никола́евич Бара́нский (15 (27) июля 1881, Томск — 29 ноября 1963, Москва) — советский экономико-географ, создатель «советской районной школы» как направления экономической географии. Профессор МГУ. Член-корреспондент АН СССР. Заслуженный деятель науки РСФСР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Сталинской премии. Член РСДРП (ВКПб) с 1898 года. Революционер большевик интернационалист.

Биография 
Родился  года в Томске, в семье учителя.

Под руководством Николая Баранского сформировалось районное направление в экономической географии и была создана научная отрасль географии городов.

Основатель и ответственный редактор журнала «География в школе» (1934−1941, 1946−1948), был заместителем председателя Московского филиала Географического общества СССР (1946−1963). Почётный член Географического общества СССР (1955), Болгарии, Югославии, Польши и Сербии.

Умер 29 ноября 1963 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 8).

Образование, революционная деятельность 
С шестнадцати лет участвовал в деятельности нелегальных кружков, которые состояли в основном из типографских рабочих, в 1898 вступил в РСДРП. В 1899 году окончил томскую гимназию с золотой медалью и поступил на юридический факультет Императорского Томского университета. Во время учёбы продолжал заниматься общественной деятельностью, за участие в студенческой демонстрации в 1901 году был исключён из университета. Вскоре после этого написал первую географическую работу, касавшуюся имущественного расслоения переселенцев в одном из сел Барнаульского уезда (опубликована в 1907 году).

В 1902 году основал сибирскую группу революционной социал-демократии искровского направления, через год вошедшую в «Сибирский социал-демократический союз».

В 1903 году вошёл в состав Томского комитета РСДРП и в июле того года участвовал на I конференции «Сибирского социал-демократического союза» в Иркутске.

С весны 1904 года работал в Самаре. После нескольких месяцев работы в Екатеринбурге и Перми, попав под наблюдение, вернулся в Томск, работал среди студенчества.

В июне 1905 года участвовал во II конференции Сибирского союза в Томске, где почти единственный защищал большевистскую линию. После конференции направлен на партийную работу в Читу.

В августе — сентябре 1905 года организовал нелегальный съезд рабочих Забайкальской железной дороги. Автор принятого на нём Устава профсоюзных рабочих Забайкальской железной дороги.

В октябре 1905 года представитель Читинского комитета на I общесибирском социал-демократическом съезде. В декабре 1905 года участвовал в Таммерфорсской конференции.

С начала 1906 года руководил восстановлением разбитых преследованиями партийных организаций в Чите. Редактор последних трёх номеров газеты «Забайкальский рабочий» в 1906.

В 1906 году Николаю Баранскому поручена работа в Уфе, где он был арестован. По выходе из тюрьмы переехал в Киев, где снова попал в тюрьму. После освобождения работает в Каменском и в 1907 году возвращается в Читу. Здесь его в третий раз арестовали.

После заключения в 1908 году выслан из Сибири в Уфимскую губернию. После этого он временно прекратил подпольную деятельность и поселился в Уфе.

В 1910—1914 годах учился на экономическом отделении Московского коммерческого института, по окончании которого работал в главном комитете Земгора (земского и городского союзов). В 1917 году вступил в ряды социал-демократов-интернационалистов (фракция Мартова), в 1920 году стал членом РКП(б) при объединении организации этой фракции с РКП(б).

Преподавательская и научная деятельность 
 В 1920—1921 преподавал в Сибирской высшей партийной школе, в 1921 переехал в Москву, где преподавал в ряде учебных заведений:
 1921—1929 — Высшая партийная школа;
 1927—1930 — Второй Московский университет, профессор на кафедре (направлении) экономической географии, созданной С. В. Бернштейн-Коганом.
 В 1929 — организовал кафедру экономической географии СССР на физико-математическом факультете Московского государственного университета, был её заведующим в 1929−1941 и 1943−1946, и до 1963 г. — профессором кафедры.
 В 1933—1938 — профессор в Институте мирового хозяйства и мировой политики, зав. кафедрой экономической географии.
 В 1936—1940 — профессор во 2-м МГУ, заведующий кафедрой экономической географии.
 В 1941—1943 — заведующий сектором географии Казахского филиала АН СССР.
 В 1939 — избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1946 был выдвинут на избрание академиком АН СССР, однако снял свою кандидатуру в пользу Л. С. Берга.
 В 1946—1953 — заведующий редакцией экономической и политической географии Издательства иностранной литературы (Москва).
 В 1951—1953 — исполняющий обязанности заведующего кафедрой истории географии географического факультета МГУ.

Под руководством Баранского советская районная школа стала сначала доминирующим, а к концу 1930-х фактически единственным «разрешённым» научным направлением в советской экономической географии. Баранский является автором нескольких учебников по экономической географии СССР для средних школ, трудов по социально-экономической географии и экономической картографии.

Память 
 В Томске, на доме где он жил, установлена мемориальная доска.
 В его честь назван вулкан на острове Итуруп.
 В Алма-Ате улица Баранского в микрорайоне Горный Гигант.
 В Чите улица Баранского в Железнодорожном районе.
 В честь Николая Баранского названа поточная аудитория № 2109 географического факультета МГУ.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (28 марта 1962 года) — за выдающиеся заслуги в развитии экономической географии
 три ордена Ленина (26.07.1946; 19.09.1953; 28.03.1962)
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)
 орден «Знак Почёта» (07.05.1940)
 медали
 заслуженный деятель науки РСФСР (6.1.1943)
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за учебник для средней школы «Экономическая география СССР», 12-е переработанное издание (1950)
 Золотая медаль имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского Всесоюзного географического общества (1951)

Основные работы 
 Экономическая география СССР: обзор по областям Госплана. М.; Л.: Гиз, 1926
 Краткий курс экономической географии. М.; Л.: Гиз, 1928.
 География СССР: Учебник для средней школы. М.: Учпедгиз, 1933.
 Экономическая география США.: Ч. 1: Общий обзор. — М.: Институт международных. отношений, 1946.
 Исторический обзор учебников географии (1876—1934). — М.: Географгиз, 1954.
 Экономическая география в средней школе. Экономическая география в высшей школе: Сб. статей.- М.: Географгиз, 1957.
 Экономическая география. Экономическая картография.- М.: Географгиз, 1956 (2-е изд. 1960).
 Методика преподавания экономической географии. — М.: Учпедгиз, 1960 (2-е изд. — 1990).
 Избранные труды. Становление советской экономической географии. — М.: Мысль, 1980.
 Избранные труды. Научные проблемы географии. — М.: Мысль, 1980.
 Моя жизнь в экономгеографии. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001.

См. также 
 Вулкан Баранского
 Кафедра экономической и социальной географии России
 Колосовский, Николай Николаевич

Примечания

Литература 
 География в Московском университете за 200 лет. 1755—1955 гг. — М., 1955.
 Семидесятипятилетие Николая Николаевича Баранского // География в школе, 1956, № 4.
 
 Саушкин Ю. Г. Н. Н. Баранский // Экономическая и социальная география в СССР. История и современное развитие. 2-е изд. М., 1987;
 Фрейкин З. Г. Николай Николаевич Баранский. (1881—1963). — М.: Мысль, 1990. — 128 с. — (Замечательные географы и путешественники). — ISBN 5-244-00443-3.
 
 
 

Воспоминания
 
 Рецензия: Ковылов В. К., Федотов В. И. «Гулливер» экономической географии.

Ссылки 

 
 
 
 Хроника жизни и деятельности Н. Н. Баранского 
 Схема Н. Н. Баранского
 Биография и научная деятельность 
 Биографические сведения  на сайте «Летопись Московского университета»

Члены КПСС
Члены РСДРП
Революционеры России
Персоналии:Экономическая география
Выпускники Томской гимназии
Преподаватели географического факультета МГУ
Награждённые Золотой медалью имени П. П. Семёнова
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Авторы учебников географии
Преподаватели 2-го МГУ
Деканы МГУ
Мемуаристы СССР
Сотрудники ИМХиМП
Делегаты I конференции РСДРП